OJW steht für:
 Offene Jugendwerkstatt

ojw steht für:
 Westliches Ojibwe (ISO-639-3-Code), Regionalvarietät von Ojibwe (Sprache), Sprache der nordamerikanischen Ojibwe

Abkürzung